Па́уль () — немецкое личное мужское имя и фамилия латинского происхождения, вариант имени Павел.

Имя 
 Пауль фон Русдорф (ок. 1385 1441) — 29-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Пауль Вильгельм Вюртембергский (1797—1860) — представитель Вюртембергского королевского дома, видный немецкий естествоиспытатель, путешественник и первооткрыватель.
 
 Ландерс, Пауль (род. 1964) — гитарист немецкой метал-группы «Rammstein»

 Пауль (2008—2010) — осьминог-предсказатель.

Фамилия 
 Пауль, Адольф (1863—1943) — немецко-шведско-финский писатель.
 Пауль, Бруно (1874—1968) — немецкий архитектор, график, карикатурист и дизайнер.
 Пауль, Виктор Иосифович (род. 1949) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Пауль, Герман (1846—1921) — немецкий лингвист, профессор, идеолог школы младограмматиков, один из выдающихся лингвистов XIX в.
 Пауль, Инге (род. 1946) — немецкая (ФРГ) фигуристка-одиночница.
 Пауль, Иоганн (1891—?) — сотрудник германской военной разведки; капитан запаса.
 Пауль, Йонатан (1853—1931) — немецкий пятидесятнический лидер.
 Пауль, Кристиана (род. 1974) — немецкая актриса кино и телевидения.
 Пауль, Кристина Иосифовна (род. 1998) — российская сноубордистка, чемпионка России.
 Пауль, Марцел (род. 1986) — профессиональный немецкий киберспортсмен, игрок в Quake 3, Quake 4 и QuakeLive.
 Пауль, Маттиас (более известен как Пол ван Дайк; род. 1971) — немецкий музыкант и продюсер, один из ведущих мировых трансовых диджеев.
 Пауль, Оскар (1836—1898) — немецкий музыковед.
 Пауль, Фрэнк Рудольф (1884—1963) — художник, один из первых иллюстраторов, специализировавшихся в области научной фантастики.
 Пауль, Эльфрида (1900—1981) — врач, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
Пауль, Яков Георгиевич (1894 — 1977) — лётчик-испытатель 1 класса (1940), лётчик-инструктор, участник Первой Мировой войны, участник гражданской войны.

Составные фамилии 
 Пауль-Горст, Анна Георгиевна (1902—1984) — журналистка, общественный деятель, директор (ректор) Немпединститута (1930—1932).
 Рохас Пауль, Хуан Пабло (1826—1905) — президент Венесуэлы (1888—1890).

См. также 
 
 
 
 
 

Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена